Amélie de Saxe, née le  à Meissen et morte le  à Rochlitz, était une princesse de la maison de Wettin, fille de l'électeur Frédéric II de Saxe et de Marguerite d'Autriche. Par son mariage avec le duc Louis IX de Bavière, elle fut duchesse de Bavière-Landshut de 1452 à 1479.

Biographie 
Amélie est l'aînée des enfants de Frédéric II, électeur de Saxe, et de son épouse Marguerite de Habsbourg, fille du duc Ernest d'Autriche. 

Elle épouse le  à Landshut le duc Louis IX de Bavière, souverain de Bavière-Landshut, au cours d'une cérémonie de grande splendeur ( invités). L'épouse obtient une nouvelle aile au château de Trausnitz ; en 1463, elle reçoit de son mari le château de Burghausen. Le duc prescrit un complet et rigoureux cérémonial de cour. Amélie est une des membres fondateurs de l'église du Saint-Esprit de Burghausen.

Après la mort de son mari, Amélie quitte la Bavière. Pour son veuvage, elle reçoit de son fils Georges une rente annuelle de 800 florins du Rhin. Elle achète de ses frères le district et le château de Rochlitz, qu'elle fait rebâtir comme un palais, et où elle vit avec un entourage nombreux. Elle collectionne beaucoup de reliques, qui sont conservées dans la chapelle. La nouvelle église de Saint-Pierre à Rochlitz est bâtie pendant son séjour dans le château. Sous son pouvoir, la ville connaît une grande prospérité. 

Après sa mort à Rochlitz en 1501, elle est inhumée dans la cathédrale de Meissen.

Mariage et descendance 
En 1452, elle épousa le duc Louis IX de Bavière (1417-1479), fils d'Henri « le Riche », dont elle eut trois enfants :
 Élisabeth (1453-1457) ;
 Georges (1455-1503), duc de Bavière-Landshut, épousa en 1475 la princesse Edwige Jagellon, fille du roi Casimir IV de Pologne ;
 Marguerite (1456-1501), qui épousa en 1474 l'électeur palatin Philippe .

Ascendance 

Naissance en avril 1436
Naissance à Meissen
Décès en novembre 1501
Décès en Saxe
Décès à 65 ans
Duchesse de Bavière
Princesse de Saxe du XVe siècle
Princesse de Saxe du XVIe siècle